Calvin puede referirse a:

Lugares 
Estados Unidos
Municipio de Calvin (condado de Jewell, Kansas), municipio ubicado en el condado de Jewell, estado estadounidense de Texas.
Calvin (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Cavalier, estado estadounidense de Dakota del Norte.
Calvin (Luisiana), villa en la parroquia de Winn, estado estadounidense de Luisiana.
Calvin (Oklahoma), pueblo en el condado de Hughes, estado estadounidense de Oklahoma.

Personas 
Nombre
Calvin Booth, jugador de baloncesto estadounidense.
Calvin Broadus, cantante y actor estadounidense.
Calvin Chen, modelo, cantante y actor taiwanés.
Calvin Coolidge, trigésimo Presidente de los Estados Unidos.
Calvin Fowler, exjugador de baloncesto estadounidense .
Calvin Garrett, exjugador de baloncesto estadounidense.
Calvin Goldspink, un actor británico y estrella pop juvenil.
Calvin Harris, músico y productor escocés.
Calvin Johnson, jugador de fútbol americano de Estados Unidos.
Calvin Klein (diseñador), un diseñador de moda estadounidense.
Calvin Mooers, programador e informatólogo estadounidense.
Calvin Murphy, exjugador de baloncesto estadounidense.
Calvin Natt, exjugador de baloncesto estadounidense.
Calvin Smith, atleta estadounidense retirado.
Calvin Trillin, escritor, periodista, poeta, cronista y humorista estadounidense.

Apellido
Edward Calvin Kendall, químico -bioquímico estadounidense.
Henry Calvin, actor, cantante lírico y comediante estadounidense.
José Miguel Castillo Calvín, abogado, economista y diputado español.
José Ramón Marcuello Calvín, periodista español.
Traducción al inglés de Juan Calvino, fundador del calvinismo.
Mack Calvin, exjugador y exentrenador de baloncesto estadounidense.
Melvin Calvin, químico y profesor universitario estadounidense.
William H. Calvin, neurofisiólogo , actualmente ejerce como profesor de la Universidad de Washington en Seattle.

Otros usos 
Calvin Klein, casa de modas estadounidense.
Calvin y Hobbes, tira cómica estadounidense.
Ciclo de Calvin, fase de fijación del CO2 de la fotosíntesis.
Collège Calvin, institución de educación secundaria de la ciudad de Ginebra.